Международный конкурс имени Иоганна Себастьяна Баха () — международный конкурс исполнителей академической музыки, проходящий в Лейпциге в память об Иоганне Себастьяне Бахе. Основным организатором конкурса выступает Баховский архив.

Конкурс был впервые проведён в 1950 г., с 1964 г. начал проводиться на постоянной основе каждые четыре года, а с 1996 г. проходит каждые два года. Номинации конкурса меняются: в разные годы проводились конкурсы среди пианистов, органистов, клавесинистов, вокалистов, виолончелистов и скрипачей, однажды в конкурсе участвовали флейтисты (1984).

Лауреаты

Фортепиано

Орган

Клавесин

Скрипка

Виолончель

Женский вокал

Мужской вокал

Флейта

Ссылки 
 Официальная страница

Академическая музыка в Германии
Конкурсы пианистов
Конкурсы скрипачей
Конкурсы виолончелистов
Конкурсы вокалистов
Конкурсы органистов
Конкурсы флейтистов
Музыка в Лейпциге